Conde kan syfta på följande:

 Maryse Condé – en författare från Guadeloupe (född 1937)

Geografi

Brasilien 

 Conde (ort i Brasilien, Paraíba, Conde, lat -7,26, long -34,91), 
 Conde (ort i Brasilien, Bahia, Conde, lat -11,81, long -37,61), 
 Conde (kommun i Brasilien, Paraíba, lat -7,29, long -34,84), 
 Conde (kommun i Brasilien, Bahia, lat -11,80, long -37,65),

Frankrike 

 Condé-sur-Vire, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Condé-sur-Vesgre, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Condé-sur-Noireau, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Condé-en-Brie, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Condé, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 

Robotskapade Brasilienförgreningar